Niedzielski ist der Familienname folgender Personen:

 Feliks Niedzielski (1912–1947), kroatischer Dichter, Rechtsanwalt und Essayist
 Julian Niedzielski (1849–1901), österreichischer Architekt
 Stanisław Niedzielski (1842–1892), polnischer Opernsänger (Bariton) und Komponist